Laško (gemeente), gemeente in Slovenië
 Laško (plaats), plaats in Slovenië
 Laško (bier), Sloveens bier